Fuck off — англомовна лайка, яка українською перекладається приблизно як «відчепись», «від'їбись», «йди до біса».

 Fuck Off! — перший сольний міні-альбом репера Shaggy 2 Dope (Джозефа Ютслера).
 Fuck Off — панк-рок пісня 1977 року гурту Wayne County & the Electric Chairs.
 Fuck Off — художня виставка.

Див. також 
 Fuck
 Fuck you
 Fuck it

Примітки